Aristònides, escultor grec 
 Aristònides, pintor grec